12:00 може означати:
 Полудень — момент денного часу, середина доби.
 Північ — момент нічного часу, завершальний добу; також 24:00.